Anatolij Nikołajewicz Karpienko, ros. Анатолий Николаевич Карпенко; (ur. 4 lutego 1987) – kazachski skoczek narciarski. Uczestnik Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009. Jest młodszym bratem innego kazachskiego skoczka, Nikołaja Karpienki.

Przebieg kariery 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej wystąpił w sezonie 2007/2008, uczestnicząc w konkursach FIS Cup w Szczyrku. W pierwszym konkursie zajął 36. miejsce, a w drugim uplasował się na 29. lokacie, co tym samym dało mu szansę startu w zawodach Pucharu Kontynentalnego.

W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 5 lipca 2008 w Velenje. Zawody zakończył na 48. lokacie. W historii jego startów w owym cyklu udało mu się zapunktować dwa razy. Podczas zawodów w Sapporo, rozgrywanych w styczniu 2009, Karpienko punktował w konkursie na skoczni normalnej (27. miejsce) i w pierwszym konkursie na skoczni dużej (29. miejsce). Punkty Karpienki w PK zaowocowały debiutem w Pucharze Świata. 15 stycznia zakwalifikował się do konkursu w Zakopanem, zajmując 37. miejsce. W swoim debiutanckim konkursie Pucharu Świata zajął ostatnie, 50. miejsce. 7 lutego 2009 wziął udział w konkursie drużynowym w Willingen, gdzie Kazachstan zajął 10. pozycję.

21 lutego 2009 wystąpił w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na skoczni normalnej w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Libercu. Karpienko zajął tam przedostatnie, 51. miejsce, wyprzedzając reprezentanta Białorusi Iwana Sobolewa. Po mistrzostwach świata, Karpienko do końca sezonu uczestniczył w zawodach Pucharu Świata, jednak jego występy kończyły się na kwalifikacjach.

W sezonie 2009/2010 skakał w Pucharze Kontynentalnym, nie odnosząc tam sukcesów. Ostatnim występem Karpienki w zawodach rangi FIS okazał się być Puchar Kontynentalny w Ałmaty rozegrany pod koniec września 2010. W pierwszym z konkursów zajął ostatnie, 46. miejsce, skacząc na odległość 93 m.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Starty A. Karpienki na mistrzostwach świata – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kazachscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1987